Філологічний факультет – структурний підрозділ Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Історія філологічного факультету 
Факультет створено в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка 1 липня 2006 р., проте історію започаткування варто віднести до 1965 р., коли в Чернігівському державному педагогічному інституті було відкрито факультет англійської мови, що проіснував до 1973 р. (тоді його закрито в м. Чернігові та продовжено роботу в м. Ніжин Чернігівської обл.).

Нагальна необхідність у фахівцях з іноземної мови зумовила відкриття 1991 року спеціальності «Історія та англійська мова» у межах історичного факультету. Упродовж 17 років здійснювалася підготовка вчителів історії й англійської мови кваліфікованими фахівцями історичного факультету, зокрема кафедрою англійської філології. На цьому процес становлення факультету не зупиняється, 2004 року розпочато набір студентів на спеціальність «Мова та література (англійська)», на якій готували вчителів англійської мови й зарубіжної літератури. Саме розвиток спеціальностей «Історія та англійська мова» й «Мова та література (англійська)», а також потреба у фахівцях з іноземної та української мов спонукали до відкриття філологічного факультету у м. Чернігові.

Сьогодні в складі факультету функціонує 5 кафедр: педагогіки та методики викладання іноземних мов, германської філології, української мови та літератури, філософії та культурології, іноземних мов. Професорсько-викладацький склад факультету готує фахівців освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр».

Освітньо-професійна діяльність 
Факультет пропонує шість освітньо-професійних програм. Освітній ступінь «бакалавр» представлений освітніми програми «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» і «Середня освіта (Українська мова і література)». Освітній ступінь «магістр» представлений чотирма програмами: «Середня освіта (Мова і література (англійська)», «Середня освіта (Українська мова і література)», «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)», «Культурологія». Додатково вивчаються німецька та іспанська мова, факультет одним із перших в Україні запровадив курс «Медіаосвіта і медіаграмотність», тісно співпрацюючи з Академією української преси. Факультет активно розвивається. Викладачі плідно працюють у різних експертних групах МОН, зокрема: надають експертні оцінки програмам з «Інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної)» для загальної школи, рецензують навчальні програми, підручники, навчальні посібники, працюють у спеціалізованих вчених радах, здійснюють науковий супровід процесу підготовки учнівських наукових робіт МАНУ і беруть участь як члени журі Чернігівського обласного відділення МАН, працюють експертами і членами Галузевих експертних рад із акредитації освітніх програм.

Міжнародна грантова робота 
Активно ведеться міжнародна грантова робота. Так, викладачі факультету як переможці конкурсу Еразмус+ отримали грантову підтримку за програмою Еразмус+, напрямок ЖАН МОНЕ на 2018–2021 рр. (599704-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE) (науковий керівник проєкту – проф. Столяр М. Б.). Протягом 2019-2021 рр. 10 викладачів факультету брали участь у Міжнародному проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійнаграмотність», що виконувався Радою Міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX in Ukraine за підтримки посольств Великої Британії та США у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси. У 2020 році реалізували грантову програму «Інфомедійна грамотність: навчись сам – навчи інших» (FY21-L2D-Ed-FAA-CHE), у межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (11 публічних заходів, 285 учасників). Також працювали за грантовою програмою «Art and Media Hub», проєкт, що реалізовувався з жовтня 2020 по травень 2021 за підтримки німецької фундації MitOst та Турецького культурного фонду спільно з двома партнерськими організаціями в м. Чернігові (Чернігівський обласний художній музей та Private Filmmaking Company); пройшли онлайн-стажування за Грантовою програмою Amplify Youth Voices – non-formal and popular education, facilitation and training for social change (4 – 20 січня 2021). Викладачі філологічного факультету поновили своє членство в Українській філії Міжнародної спілки викладачів англійської мови TESOL-Ukraine та беруть активну участь у її роботі. Обласним осередком TESOL-Ukraine керує доц. С.В. Смоліна. Крім того, є членами журі в конкурсі «Книжка року»; перекладають українською, англійською, німецькою, іспанською мовами на запити громади, проводять міський конкурс юних театральних критиків. Щорічно факультет проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих науковців і студентів «Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти», функціонує культурологічний клуб, студенти щорічно стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови та літератури і методик їх навчання, лінгвістики, перекладу, англійської мови, педагогіки, видавничої справи.

Творча діяльність 
 
Працює два театри та літературно-творча студія:

 АмаТеа – актори     театру, серед яких студенти філологічного факультету, брали участь в     онлайн проєктах з поезії та піскової анімації, у програмі «Art and Media     Hub» за підтримки німецької фундації MitOst та Турецького культурного     фонду спільно з двома партнерськими організаціями в м. Чернігові     (Чернігівський обласний художній музей та Private Filmmaking Company).
 «EXLIBRIS» – студентський соціальний театр:за останній рік підготовлено проблемно-дискусійну виставу «Потьмарення» за романом Філіпа Діка для старшокласників; виставу «Мандарини» за новелами О.Генрі, виставу за мотивами твору О. Гріна «Багряні вітрила» та світової поезії.
 Літературно-творча     студія «Джерело» – студентський аматорський гурт, учасники якого виступають із літературно-музичними композиціями до дня народження М. М. Коцюбинського в Чернігівському меморіальному музеї М. М. Коцюбинського, проводять літературні вечори «Мій Шевченко», організовують та беруть участь у святах та знамених датах університету, Чернігівщини та України: «Українська мова єднає», «Вишиванка», «День пам’яті та примирення», відеопостановка до 180-річчя від дня народження Михайла Петровича Старицького «По-модньому», інсценізації за творами українських письменників, щорічне проведення поетичного конкурсу «Каліграма».

Філологічний в соціальних мережах: 
Місце знаходження: 14013, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 53

Соц. мережі:

 Website: https://philology.com.ua
 Instagram: https://instagram.com/philology_faculty
 Facebook: https://www.facebook.com/philology.faculty/
 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCka43NVfZe2FQLal2AcTK8A
 TikTok: https://www.tiktok.com/@philology_faculty

Примітки 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
"Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка